Mutig in die neuen Zeiten ist:

 der Beginn der dritten Strophe der Österreichischen Bundeshymne
 eine dreiteilige Fernsehfilmreihe von Harald Sicheritz:
 Mutig in die neuen Zeiten: Im Reich der Reblaus (2005)
 Mutig in die neuen Zeiten: Nur keine Wellen (2006)
 Mutig in die neuen Zeiten: Alles anders (2008)